Игор Куњицин је освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 7-6(8-6), 6-7(4-7), 6-3.

Носиоци 

  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Игор Андрејев (друго коло)
  Михаил Јужни (прво коло)
  Пол-Анри Матје (четвртфинале)

<li> Дмитриј Турсунов (повукао се пре почетка турнира) 
<li> Микаел Љодра (прво коло)
<li> Марат Сафин (финалиста)
<li> Јанко Типсаревић (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2008.